Buchmarkt steht für:

 Buchmarkt (Fachzeitschrift), Fachzeitschrift
 allgemein für Buchhandel

Siehe auch: